Гетерофобия (от  и ) — неологизм, в противоположность гомофобии обозначающий не фобию в клиническом смысле, а неприязнь или дискриминацию людей с гетеросексуальной ориентацией. Впервые этот термин появился в 90-х годах XX века. Очень часто гомосексуалы обвиняются в гетерофобии.

Другие трактовки термина 
В сексологии некоторые источники определяют гетерофобию как боязнь представителей противоположного пола или гетеросексуальных отношений.

«Словарь сексуальности» Фрэнкоура 1995 года () определяет гетерофобию как боязнь гетеросексуалов.

В социологии под «гетерофобией» иногда понимается страх к всему другому, чужеродному (например, к бездомным, инвалидам, асоциальным личностям, гомосексуалам и др.). В этом контексте гетерофобия является противопоставлением толерантности.

Появление термина в литературе 

В сексологической литературе термин впервые встречается в 1990 году в книге Эйчела «Кинси, секс и подлог» (). Одна из глав этой книги посвящена новому термину «гетерофобия».

В 1996 году этот термин был использован Нунан (Noonan) в книге «Помнит ли кто-то времена, когда секс приносил удовольствие?» («Does Anyone Still Remember When Sex Was Fun?») для указания на отрицательное отношение к сексу в американском обществе. Он также предположил, что гомофобия усиливается благодаря гетерофобии.

В конце 1998 года термин «гетерофобия» появился в названии книги Дафнии Патай () «Гетерофобия: сексуальные домогательства и будущее феминизма» (). В этой книге гетерофобия рассматривалась как компонент «индустрии сексуального домогательства», которая, по утверждению автора, служит для разделения мужчин и женщин в политических и эгоистичных целях.

Употребление 
 Знаменитый рэпер Эминем использовал в своей песне «Criminal» (альбом «The Marshall Mathers LP») такой текст: «Гомофобен? Нет, ты всего лишь гетерофобен» ().

См. также 
 Гетеризм
 Гетеронормативность
 Гетеросексизм
 Гетеросексуальность

Примечания

Ссылки 

 Heterophobia.org
 Heterophobia: The Evolution of an Idea
 HETEROPHOBIA IN NEW AUSTRALIAN OPERA
 Британская гетерофобия: гражданский брак только для геев
 Порнозвёзды обвинили Римский кинофестиваль в «гетерофобии»

Идеологические клише
Ксенофобия
Сексизм
Гомофобия